Stegouros elengassen es la única especie conocida del género Stegouros de dinosaurio tireofóro anquilosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 75 a 71 millones de años, durante el Campaniense al Maastrichtiense, en lo que es ahora Sudamérica. Fue descrito en 2021 a partir de un fósil encontrado en Chile, en rocas pertenecientes a la Formación Dorotea.

Descripción
Era de tamaño pequeño: los cálculos basados en el holotipo le estiman una longitud de entre 1,80 y 2 metros. La cola estaba formada por 26 vértebras y cubierta por 7 pares de osteodermos; los cinco pares del extremo estaban fusionados. Excepto su dentición, la morfología del esqueleto es atípica, comparada con la de los otros anquilosaurios conocidos. Solo la cola se consideró estrictamente distintiva. A diferencia de todos los demás Ankylosauria conocidos, la cola es corta con no más de 26 vértebras caudales, las últimas doce de las cuales están cubiertas por siete pares de grandes osteodermos, los últimos cinco de los cuales nuevamente se fusionan para formar una estructura plana conectada. 

Stegouros se diferencia de su pariente cercano Antarctopelta en su tamaño corporal más pequeño, canal neural relativamente más grande, vértebras dorso-sacras más largas, cuerpos vertebrales de las vértebras sacras más altos y más estrechos, ausencia de tendones osificados en la cola, dientes con seis dientes en el margen anterior en lugar de siete u ocho, y cingula, bases de coronas dentales engrosadas, sin surcos verticales. Stegouros se diferencia de Kunbarrasaurus por tener un cúbito y un radio curvos en lugar de rectos y un proceso desde el maxilar que corre hacia el hueso lagrimal que es más estrecho e inclinado hacia atrás.

Descubrimiento e investigación
En febrero de 2018, un equipo de investigadores de Texas recuperó el esqueleto de un pequeño anquilosauriano cerca del valle del Río de las Chinas en la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, en el sur de Chile. En 2021, la especie tipo Stegouros elengassen fue nombrada y descrita por Sergio Soto-Acuña et al. El holotipo, CPAP-3165, se encontró en una capa de la Formación Dorotea  que data de finales del Campaniense a principios del Maastrichtiense, hace entre 77 y 70 millones de años. Allí también se han descubierto fósiles pertenecientes a anfibios, mamíferos, peces, reptiles y varios invertebrados, junto con material perteneciente a dinosaurios saurópodos, terópodos y ornitisquios indeterminados. Consiste en un esqueleto relativamente completo con cráneo y mandíbulas inferiores. La parte trasera, los miembros posteriores, el sacro, la pelvis y la cola, se conservaron articulados. Las partes delanteras estaban esparcidas sobre una pequeña superficie. Carece de la bóveda del cráneo, las mandíbulas inferiores posteriores, los omóplatos, el húmero derecho y los huesos púbicos. Se recuperaron algunos osteodermos. El ejemplar representa a un individuo adulto. 

El nombre del género Stegouros está formado por las palabras griegas stegos, στέγος, "tejado", y ura, οὐρά, "cola" , en referencia a la cubierta similar a un techo del extremo de la cola. El nombre específico elengassen se refiere a un animal acorazado de la mitología Aonik'enk, los habitantes indígenas de la región donde se descubrió el holotipo.

Clasificación
Soto-Acuña et al. determinaron que Stegouros pertenece a un linaje particular de pequeños anquilosaurianos conocidos del Cretácico del sur de Gondwana, que también incluye a Kunbarrasaurus de Australia y Antarctopelta de la Península Antártica, divergiendo antes que las familias Ankylosauridae y Nodosauridae, un grupo al que se denominó Parankylosauria. El descubrimiento de Stegouros tiene una implicación importante para la historia temprana de los anquilosaurianos, revelando que este nuevo grupo de los Parankylosauria se separó de Euankylosauria, el clado combinado de Ankylosauridae y Nodosauridae, muy temprano en el Cretácico y sobrevivió hasta el Maastrichtiense, y que se distingue por una peculiar arma en la cola, apodada "macuahuitl", que evolucionó convergentemente con la maza caudal de los anquilosáuridos. También se sugiere, a través del horquillado filogenético, que los dos géneros que se determinó que estaban relacionados en los análisis de Soto-Acuña et al., Antarctopelta y Kunbarrasaurus, poseían la misma arma en la cola.

Filogenia
Los resultados del análisis filogenético de Soto-Acuña et al. se muestran a continuación.

Referencias 

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Sur